José Vieira Marques (ensaísta), ensaísta português.
José Vieira Marques (político), político brasileiro.